

Крайна () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Мадан.
 Крайна () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Неделино.

Крайна — село в гміні Бірча Перемишльського повіту в Підкарпатському воєводстві

Крайна — поселення в общині Тишина, Помурський регіон
 Крайна вас — поселення в общині Сежана, Регіон Обално-крашка
 Крайна Брда — поселення в общині Севниця, Споднєпосавський регіон

Крайна — населений пункт у Вировитицько-Подравській жупанії у складі громади Чачинці.

Інше 
 Крайна — адміністративна одиниця Священної Римської імперії і Габсбурзької монархії
 Крайна — історична область у Словенії